2 Batalion Logistyczny
 2 Batalion Łączności
 2 Batalion Medyczny
 2 Batalion Piechoty
 2 Batalion Rozpoznawczy
 2 Batalion Saperów
 2 Samodzielny Batalion Karpackorosyjski